По́лья — замкнутые котловины, свойственные карстовым областям. Имеют крутые, часто отвесные стенки и более или менее ровное дно, по которому протекают реки, ручьи или периодические водотоки, исчезающие в понорах.
 Полья — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Полья — река в России, протекает по территории Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа.